Leonard de Vries (schrijver), Nederlands schrijver
Leonard de Vries (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer